Казе́й — фамилия. Известные носители:
 Казей, Ариадна Ивановна (1926—2008) — заслуженная учительница БССР, Герой Социалистического Труда.
 Казей, Марат Иванович (1929—1944) — пионер-герой, партизан-разведчик, Герой Советского Союза; брат Ариадны Казей.